Карта́вый — фамилия; имеет женскую форму Картавая. Известные носители:

 Картавый, Пётр Андреевич (род. 1966) — российский музыкальный продюсер и аранжировщик.
 Картавая, Анна Ефимовна (1902—1956) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Картавый Ник
 Картавость